Kohlweiher ist ein Name für Seen:

 Kohlweiher (Hildrizhausen), See in der Kaupenklinge (zur Lindach, zum Großen Goldersbach) südlich von Hildrizhausen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Kohlweiher, volkstümlicher Name des Latschensees im Gemeindegebiet von Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Kohlweiher (Ochsenhausen), See im Lauf des Ziegelweihergrabens (zur Unteren Rottum) bei Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kohlweiher (Wildenstein), Waldweiher bei Wildenstein, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg